Groesbeck kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Groesbeck (Ohio)
Groesbeck (Texas)

Zie ook
 Groesbeek